

Geografia

Austria 
 Wolkersdorf im Weinviertel – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Niemcy 
 Wolkersdorf – dzielnica Traunsteinu

Inne 
 Wolkersdorf – pałac

Zobacz też 
 Wölkersdorf